Кирван () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кирван, Дервла (род. 1971) — ирландская актриса и кинопродюсер.
 Кирван, Джон (род. 1964) — новозеландский регбист.
 Кирван, Дэнни (1950—2018) — британский рок-музыкант.
 Кирван, Нико (род. 1995) — новозеландский и итальянский футболист.
 Кирван, Ричард (1733—1812) — ирландский учёный, работавший в области химии, геологии, метеорологии.